Die Ykkönen 1999 war die sechste Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 62. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1936. Sie begann am 2. Mai und endete am 14. August 1999.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten in zwei Gruppen zu je 10 Teams zunächst jeweils zwei Mal gegeneinander. Danach wurde die Liga geteilt. Die jeweils besten fünf Vereine spielten anschließend in der Aufstiegsrunde jeweils einmal gegeneinander. Der Erste stieg in die Veikkausliiga 2000 auf, der Zweite und Dritte konnte über die Play-offs aufsteigen.

Die fünf schlechtesten Vereine der Hauptrunde spielten in der zweigeteilten Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. Die beiden letzten Teams stiegen danach in die Kakkonen ab. Die beiden Drittletzten der Abstiegsrunde konnten sich über die Relegation den Klassenerhalt sichern.

Teilnehmer

Hauptrunde

Gruppe Süd

Gruppe Nord

Aufstiegsrunde 
Die besten fünf Teams aus der Hauptrunde spielten in einer einfachen Runde um den Aufstieg. Die Vereine erhielten Zusatzpunkte gemäß ihrer Platzierung in der Hauptrunde (1. Platz = 5 Punkte, 2 Platz = 3 Punkte, 3. Platz = 2 Punkte, 4. Platz = 1 Punkt und 5. Platz = 0 Punkte.)

Play-offs 
Teilnehmer waren der FC Lahti und Vaasan PS aus der Veikkausliiga, sowie Atlantis FC und FF Jaro als Zweiter bzw. Dritter der Ykkönen-Aufstiegsrunde teil.

|}
Alle vier Vereine blieben in ihren bisherigen Ligen.

Abstiegsrunde

Gruppe Süd 
Die Mannschaften auf den Plätzen Sechs bis Zehn aus der Hauptrunde spielten in einer doppelten Runde gegen den Abstieg. Die Punkte und Ergebnisse aus der Hauptrunde wurden übernommen.

Gruppe Nord 
Die Mannschaften auf den Plätzen Sechs bis Zehn aus der Hauptrunde spielten in einer doppelten Runde gegen den Abstieg. Die Punkte und Ergebnisse aus der Hauptrunde wurden übernommen.

Relegation 

|}
Alle vier Vereine blieben in ihren bisherigen Ligen.

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com
 Ykkönen 1999 soccerway.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1999
1999